Разумо́вская — женский вариант фамилии , известные носители:

Разумовские — дворянский род

 Разумовская, Анна Кирилловна (1754—1826) — графиня, в замужестве Васильчикова.
 Разумовская, Варвара Алексеевна (1778—1864) — графиня, в замужестве Репнина-Волконская.
 Разумовская, Вера Харитоновна (1904—1967) — советская пианистка.
 Разумовская, Екатерина Ивановна (1729—1771) — графиня, жена гетмана Кирилла.
 Разумовская, Елена Эмильевна (1895—1975) — советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, начальник Восточно-Сибирской экспедиции, директор Геологической службы I ранга.
 Разумовская, Карина Владимировна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.
 Разумовская, Любовь Вячеславовна (1897—1969) — советский филолог и историк.
 Разумовская, Людмила Николаевна (род. 1946) — русский драматург.
 Разумовская, Мария Григорьевна (1772—1865) — графиня, в замужестве Голицына.
 
 Разумовская, Софья Степановна (1746—1803) — графиня, фрейлина, метресса императора Павла I.

См. также 
 Петровско-Разумовская (станция метро)
 Петровско-Разумовская аллея